Novomoskovsk může být:

 Novomoskovsk (Rusko) – město v Rusku
 Novomoskovsk (Ukrajina) – město na Ukrajině